Божидар Дрнић (Брчко, 23. октобар 1907 — Београд, 7. март 1984) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет  || Немачки командант логора
|-
| 1953. || Била сам јача  || Апотекар
|-
| 1954. || Кућа на обали  || Тужилац
|-
| 1956. || Клисура   || /
|-
| 1956. || Зле паре  || Министар
|-
| 1958. || Мис Стон   || /
|-
| 1959. || -{Il vendicatore }-  || /
|-
| 1959. || Дневник Ане Франк  ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Девети круг  || Рутин отац (као Божо Дрнић)
|-
| 1961. || Суђење Марy Дуган ТВ филм || /
|-
| 1961. || Сиромашни мали људи ТВ филм || /
|-
| 1962. || Саша  || Директор гимназије
|-
| 1963. || Ромео и Ђулијета ТВ филм || Отац Лаврентије
|-
| 1964. || Реквијем за похабане ствари ТВ филм || /
|-
| 1964. || Марш на Дрину   || Трифун Хаџи Вуковић
|-
| 1965. || Поноћни гост ТВ филм || /
|-
| 1965. || Сова ТВ филм || /
|-
| 1966. || -{The One Eyed Soldiers}-   || Др. Чарлс Бернс (као Божа Дрнић)
|-
| 1969. || Вели Јоже ТВ филм || /
|-
| 1969. || Музиканти ТВ серија || /
|-
| 1969. || Обично вече ТВ филм || Боза, шахиста
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Леваци ТВ серија || Управник дома стараца
|-
| 1971. || Суђење Флоберу ТВ филм || /
|-
| 1971. || Нирнбершки епилог ТВ филм || Тужилац
|-
| 1973. || Опасни сусрети ТВ серија || /
|-
| 1973. || Браунингова верзија ТВ филм || /
|-
| 1976. || Посета старе даме ТВ филм || Слуга Боби
|-
| 1978. || Повратак отписаних  ТВ серија || Потпредседник владе
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1907.
Умрли 1984.
Српски глумци
Југословенски глумци
Брчаци